Amaury Cordeel (* 9. Juli 2002 in Temse, Belgien) ist ein belgischer Automobilrennfahrer. Aktuell fährt er für Van Amersfoort Racing in der FIA Formel 2. Zuvor fuhr er in der FIA Formel 3, Formel Renault Eurocup, Toyota Racing Series, Formula Regional Asian Championship und einigen Formel 4 Kategorien.

Karriere

Formel 4

2017 
In der Französische Formel 4 belegte er mit 6 Punkten den 16. Rang.

2018 
In der SMP F4 Championship holte er 2 Siege und 2 weitere Podien. In der Deutschen und Italienische Formel 4 holte er keine Punkten.

Die Spanische Formel 4 gewann er für MP Motorsport mit 4 Siegen und 208 Punkten die Meisterschaft.

Formel Renault Eurocup

2019 
Cordeel fuhr weiterhin für MP Motorsport in der Formel Renault Eurocup. Mit 27 Punkten holte er den 15. Rang.

2020 
2020 wechselte er zu FA Racing. Mit einem besten Rennergebnis von Rang 6 holte er wieder den 15. Platz.

F3 Asia 
In Vorbereitung zur Saison 2019 fuhr er in der Formula Regional Asian Championship für das Pinnacle Motorsport Team. Mit 22 Punkten erreichte er den 10. Rang.

FIA Formel 3 
Cordeel fuhr für Campos 2021. In Zandvoort holte er für das Sprintrennen eine Pole-Position. Sein Rennen wurde aber durch einen Kontakt mit Alexander Smoljar früh beendet.

FIA Formel 2 
Van Amersfoort Racing nahm ihn neben Jake Hughes unter Vertrag für 2022. Im Hauptrennen von Bahrain kam er als 9ter ins Ziel. Da er aber eine Strafe hatte, verlor er seinen Punkterang. In Imola bekam er insgesamt 5 Strafpunkte was ihn in Baku zum Verhängnis wurde. Das Rennwochenende in Silverstone verpasste er, da er die 12 Strafpunktemarke überschritten hat. In Spielberg gab er sein Comeback mit seinem ersten Start unter den ersten zehn.

Statistik

Karrierestationen 
 2017: Französische Formel 4 (Platz 16)
 2017–2018: VAE Formel 4 (Platz 8)
 2018: Italienische Formel 4 (Platz 31)
 2018: ADAC Formel 4 (Platz 23)
 2018: SMP F4 (Platz 8)
 2018: Spanische Formel 4 (Platz 1)
 2019: Formel Renault Eurocup (Platz 15)
 2019: Formula Regional Asian Championship Winter Series (Platz 10)
 2019–2020: Formula Regional Asian Championship (Nicht Klassifiziert)
 2020: Formel Renault Eurocup (Platz 15)
 2020: Toyota Racing Series (Nicht Klassifiziert)
 2021: FIA-Formel 3 (Platz 23)
 2022: FIA Formel 2 (Platz 24)

Einzelergebnisse in der Französischen Formel 4

Einzelergebnisse in der Spanischen Formel 4

Einzelergebnisse in der Formel Renault Eurocup

Einzelergebnisse in der FIA Formel 3

Einzelergebnisse in der FIA Formel 2

Weblinks

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Belgien)
Belgier
Geboren 2002
Mann